Captina ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Captina (Ohio)
 Captina (West Virginia)